Eerste klasse 1956-1957 (basketbal dames België)
 Eerste klasse 1956-57 (basketbal België)
 Eerste klasse 1956-57 (voetbal België)